Zyganow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Wassiljewitsch Zyganow (* 1954), russischer Diplomat 

 Waleri Iwanowitsch Zyganow (* 1956), sowjetischer Skirennläufer
 Wiktor Wiktorowitsch Zyganow (1896–1944), sowjetischer Generalleutnant 

ru:Цыганов